Фербейн (; , «белая трава») — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Оффали (провинция Ленстер) у пересечения трасс  и . Название поселения пошло от белого хлопка, в изобилии растущего в окрестностях болота Аллена.

27 октября 2007 года в Фербейне для танцев под песню Thriller Майкла Джексона собралось 142 человека; ожидается ответ от Книги рекордов Гиннесса — это событие должно войти в неё, побив предыдущий рекорд жителей Торонто.

Местная железнодорожная станция была открыта 29 мая 1884 года, закрыта для пассажиров 27 января 1947 года и окончательно закрыта 1 января 1963 года.

Демография 
Население — 1164 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1198.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Оффали